Ingle ist der Familienname folgender Personen:

 Don Ingle (1931–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker und Journalist
 Doug Ingle (* 1945), US-amerikanischer Musiker in der Band Iron Butterfly
 John Ingle (1928–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Lehrer
 Paul Ingle (* 1972), britischer Profiboxer und IBF-Weltmeister
 Red Ingle (1906–1965), US-amerikanischer Musiker, Karikaturist
 Sophie Ingle (* 1991), walisische Fußballspielerin